

Sigle 
 Parti per trilione
 Parti Progressiste Tchadien – Partito Progressista del Ciad, partito politico ciadiano
 Patria Para Todos – Patria Per Tutti, partito politico venezuelano
 Pulsed Plasma Thruster – Propulsore al plasma a regime pulsato
 Push-to-talk – modalità operativa di impiego di apparati di comunicazione
 Parti per mille
 Pelati-Panzoni-Tatuati – comunità viterbese

Codici 
 PPT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Faa'a, Papeete, Polinesia Francese
 ppt – codice ISO 639-3 della lingua pare

Informatica 
.ppt – estensione delle Presentazioni di Microsoft Office PowerPoint
PPT – classe di complessità in tempo dei Probabilistic Polynomial Time